Ashley Acres ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ashley Acres (Georgia), im Paulding County
 Ashley Acres (Maryland), im Frederick County
 Ashley Acres (South Carolina), im Charleston County